John Adams kan avse:

Presidenter 
 John Adams (1735–1826), USA:s andra president.
 John Quincy Adams (1767–1848), USA:s sjätte president, son till den andra presidenten

Politiker 
 John Michael Geoffrey Manningham Adams (1931–1985), mer känd som "Tom" Adams, premiärminister på Barbados
 John J. Adams (1848–1919), kongressledamot från New York under USA:s 48:e kongress
 John Quincy Adams (1833–1894), amerikansk politiker och barnbarn till presidenten med samma namn
 John Adams (New York), (1778–1854), amerikanskt kongressledamot från New York
 John H. Addams (1822–1881), senator från Illinois, far till Jane Addams
 John T. Adams (1862–1939), Republican National Committee chairman
 John Adams (adelsman) (1890–1960), brittisk adelsman

Kompositörer 
 John Adams (tonsättare) (född 1947), amerikansk kompositör som blev känd med sin opera Nixon in China
 John Luther Adams (född 1953), amerikansk kompositör

Militärer 
 John G. B. Adams (1841–1900), Medal of Honor-mottagare i amerikanska inbördeskriget
 John Giles Adams (1792–1832), amerikansk milisbefälhavare vid slaget vid Stillman's Run under Black Hawk-kriget 1832
 John Adams (konteramiral) (1918–2008), brittisk konteramiral
 John Mapes Adams, (1871–1921), Medal of Honor-mottagare under Boxarupproret
 John Worthington Adams (1764–1837), brittisk general i Indien

Forskare 
 John Couch Adams (1819–1892), brittisk matematiker och astronom som förutsåg upptäckten av Neptunus
 John Adams (fysiker) (1920–1984), generaldirektör för CERN och designer av partikelgeneratorer
 John Frank Adams (1930–1989), brittisk matematiker
 John Adams (geograf), professor i geografi, miljöaktivist och riskstrateg

Övriga 
 John Adams (martyr) (död 1586), katolsk präst och martyr under Elizabeth I av England
 John Adams (rektor) (1662–1720), rektor vid King's College, Cambridge
 John Adams (poet) (1704–1740), enda son till köpmannen John Adams från Nova Scotia
 John Adams (myterist) (1766–1829), siste överlevande myteristen från HMAV Bounty
 John Adams (pedagog), (1772–1863), pedagog som organiserade flera hundra söndagsskolor
 John Adams (brigadgeneral) (1825–1864), amerikansk brigadgeneral
 John Adams (glastillverkare) (1823–1886), glastillverkare
 John H. Adams (född 1915), amerikansk jockey
 John Adams (ishockeyspelare) (född 1946), kanadensisk ishockeyspelare
 John Adams (trummare) (född 1951), ständigt supporter av baseballklubben Cleveland Indians hemmamatcher
 John Bodkin Adams (1899–1983), brittisk läkare och misstänkt seriemördare
 John Clayton Adams (1820–1906), landskapsmålare
 John Jay Adams (1860–1926), amerikansk advokat och domare
 John Joseph Adams (född 1976), amerikansk science fiction/fantasy-redaktör
 Bert Adams eller John Bertram Adams (1891–1940), amerikansk baseballspelare

Företeelser 
 John Adams (bok), en biografi skriven av David McCullough från 2001
 John Adams (TV-serie), en TV-serie producerad av HBO från 2008, baserad på McCulloughs bok

Se även 
 Jack Adams (olika betydelser)
 Johnny Adams (1932–1998) amerikansk bluessångare
 John Adam (olika betydelser)